I più grandi successi – raccolta dei Luciano Tajoli del 1987
 I più grandi successi – raccolta dei Ricchi e Poveri del 1994
 I più grandi successi – raccolta di Viola Valentino del 2005
 I più grandi successi – raccolta di Fiorello del 2011
 I più grandi successi – raccolta degli Stadio del 2011